Scott "Scotty" Wandell (ur. w drugiej połowie lat 70. lub w pierwszej połowie lat 80.) – fikcyjna postać, drugoplanowy bohater telewizyjnego serialu Bracia i siostry. W jego rolę wciela się aktor Luke Macfarlane.

Syn Wally'ego i Berthy Wandellów. Z zawodu kucharz. Wspólnie z mężem, Kevinem Walkerem, zamieszkuje San Marino w Los Angeles, gdzie przeniósł się z Nowego Jorku. Rodzice Scotty'ego nie akceptują jego homoseksualnych skłonności.

Fikcyjne postacie LGBT
Postacie z serialu Bracia i siostry